Wögerer heißen:

 Bruno Wögerer (* 1943), österreichischer Politiker (SPÖ) und Schuldirektor

 Wögerer (Gemeinde Tragwein), Ortschaft von Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Woegerer